Чанкая () — муниципальный район Анкары, Турция. Место расположения правительственных учреждений, иностранных посольств, действующих в Турции. 

Культурный и финансовый центр Анкары.

История 
В 1936 году стал центральным районом Анкары. В 1984 году получил статус муниципалитета.

Общие сведения 
Один из 24 районов города. Самый большой район города. Состоит из 124 кварталов. Занимает площадь в 268 км2. Население на 2021 год — 925 828 чел.

Относится к наиболее населённым частям Турции. В дневное время количество находящихся в районе людей достигает 2 млн.

По размеру территории — второй наиболее крупный район Анкары, и четвёртый наиболее крупный район Турции.

Климат умеренный, зимой холодный. Среднегодовая температура + 11,5°С. Среднегодовое количество осадков — 404,5 мм.

Ранние здания в районе строились в раннеосманском стиле. На сегодня в районе расположены также здания современной архитектуры.

На территории района расположены музеи, театры, Национальная библиотека. В районе также расположены большое количество университетов Анкары, в том числе Университет Чанкая, Анкарский университет, Университет Гази, Ближневосточный технический университет.

На территории района расположено здание Великого национального собрания Турции, а также бывшая резиденция президента Турции.

На территории района также расположены министерства, штаб-квартиры турецких офисов ООН, ЕС, ЮНЕСКО, Национальная библиотека Турции.

Достопримечательности 
 Музей анатолийских цивилизаций
 Аныткабир
 Этнографический музей (Анкара)
 Атакуле
 Дворец Чанкая

Примечания

Ссылки 
 From Past to Present: Ankara and Çankaya 
 Çankaya 

География Анкары
Районы городов Турции